Чакли:

 Чакли — существа в саамской мифологии, родственные скандинавским гномам.
 Чакли, Альфред (1904—1985) — английский футболист.